Остаба́т-Асм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний захід від Парижа, 180 км на південь від Бордо, 60 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 207,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 П'єр Журегай (1891—1931) — французький регбіст.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Остабат-Асм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї